M4 (metro van Kopenhagen)
 m4 (programmeertaal), een macro-preprocessor en Turing-volledige programmeertaal
 M4 (spoorwegrijtuig), spoorwegrijtuig van de NMBS
 M4 (vuurwapen), een vuurwapen
 M4 Sherman, een Amerikaanse tank uit de Tweede Wereldoorlog
 M4 Artillerietrekker
 Hr.Ms. M 4 (1918), een sleepboot
 Magasin 4, een concertzaal in Brussel
 Messier 4 (M4), een object aan de sterrenhemel
 Metro-/sneltrammaterieel M4/S3
 MIV (luchtschip)
 M4, een maat metrisch schroefdraad
 Een verkeersweg:
 M4 (Azerbeidzjan)
 M-4 (Bosnië en Herzegovina)
 M4 (Denemarken), zie Motorring 4
 M4 (Groot-Brittannië)
 M4 (Hongarije)
 M4 (Ierland)
 M4 (Moldavië)
 M04 (Oekraïne)
 M-4 (Rusland)
 M4 (Servië)
 M4 (Wit-Rusland)
 M4 (Zambia)
 Een voormalige verkeersweg:
 M4 (Joegoslavië)
 M-4; zie A2 (Noord-Macedonië)